Basford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Basford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Basford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 Basford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire